Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2021 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Oktober 2021 stattfand. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Moskau